

Patronyme 
 John Warnock Hinckley Jr., tenta d'assassiner le président des États-Unis Ronald Reagan le . 
 Gordon B. Hinckley (1910 - 2008), ancien président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours

Toponyme

Angleterre 
 Hinckley and Bosworth, district non-métropolitain du Leicestershire, en Angleterre.
 Hinckley, le chef-lieu du district.

USA 
 Hinkley (Californie), ville américaine située dans le comté de San Bernardino.
 Hinckley (Illinois), un village du comté de DeKalb.
 Hinckley (Minnesota)
 Hinckley (Utah), ville américaine située dans le comté de Millard.

Homonymie
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme